Кумушка
 Кумушка — женщина, занимающаяся пересудами, сплетнями (разговорное)
 Кумушка — русская народная плясовая песня

Гидроним 
 Кумушка (приток Белой) — река в Ненецком автономном округе, приток Белой
 Кумушка (приток Волонги) — река в Ненецком автономном округе, приток Волонги

Фамилия 
 Кумушка, Виестурс Мартынович — советский латвийский легкоатлет, тренер